Stanisław Konieczny (1876-1940) – misjonarz w USA
 Stanisław Konieczny (1903-1977) – oficer Wojska Polskiego, major obserwator, pilot. Absolwent I promocji Szkoły Orląt.
 Stanisław Konieczny (1928–2000) – generał brygady MO, funkcjonariusz organów bezpieczeństwa państwa.
 Stanisław Konieczny (1933-1981) – artysta-ceramik